Werners ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Jakob Werners (1831–1894), deutscher Bürgermeister
 Paul Werners (1877–1953), deutscher Ingenieur